Zetterstedt kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan Wilhelm Zetterstedt
 Johan Emanuel Zetterstedt

Robotskapade auktorsförkortningar